
Termin MVA ima više značenja.

 Mevalonska kiselina, hidroksi karboksilna kiselina.
 Multivarijabilna analiza, kolekcija procedura koje obuhvataju istovremeno prikupljanje i analizu više od jedne statističke promenljive veličine.